Een verkeersweg:
N210 (België)
N210 (Frankrijk)
N210a (Frankrijk)
N210 (Nederland), zie Provinciale weg 210
N210 (Zwitserland)